Smedstorp kan syfta på:

 Smedstorps socken – en socken i Skåne
 Smedstorps landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1968
 Smedstorps municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Smedstorps landskommun 1890–1954
 Smedstorps  församling – en församling i Österlens kontrakt i Lunds stift
 Smedstorps kyrka –  en kyrkobyggnad norr om tätorten Smedstorp
 Smedstorp – en tätort i Tomelilla kommun
 Smedstorps distrikt – ett distrikt i Tomelilla kommun och Skåne län 2016–
 Smedstorps slott – ett slott i Smedstorps socken i Tomelilla kommun
 Smedstorp, Karlskoga kommun – en bebyggelse i Karlskoga kommun
 Smedstorp, Motala kommun – en bebyggelse i Motala kommun
 Smedstorp, Hakarps socken – en gård i Hakarps socken
 Smedstorps dubbelgård – ett kulturreservat i Norra Vi socken i Ydre kommun